Query steht für:

 eine spezifisch gestellte Abfrage an eine Datenbank, siehe Abfragesprache
 Microsoft Query, ein Abfrageprogramm für auf SQL basierende Datenbanken
 Query-String, eine Komponente des Uniform Resource Locator, der Abfragen realisiert

Sonstiges:
 Query Island, Insel vor der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch: